Lotus steht für:

 Lotus, botanischer Name der Pflanzengattung Hornklee
 umgangssprachlich die Pflanzengattung der Lotosblumen
 die altägyptische Lotusblume, siehe Lotos (Altes Ägypten)
 die Seerosen-Art Tigerlotus (Nymphaea lotus)
 Operation Lotus, eine Militäroperation Indonesiens, siehe Operation Seroja
 eine Uhrenmarke von Festina
 Lotus Bakeries, belgischer Backwarenhersteller
 Lotus (Fahrradhersteller), japanischer Fahrradhersteller
 Lotus Cars, britischer Sportwagenhersteller
 Lotus (Motorsport), verschiedene Rennteams in mehreren Motorsportserien

Musik:
 Lotus (Santana-Album), ein 1974 erschienenes Live-Album der US-amerikanischen Rock-Gruppe Santana des Gitarristen Carlos Santana
 Lotus (Elisa-Album), ein 2003 erschienenes Studioalbum der italienischen Sängerin Elisa
 Lotus (Christina-Aguilera-Album), ein 2012 erschienenes Studioalbum der US-amerikanischen Sängerin Christina Aguilera

Software:
 Lotus Software, eine IBM-Tochterfirma (vormals Lotus Development Corporation)
 Lotus (Spieleserie), eine Computerspiel-Reihe
 Lotus-Simulator, eine Nahverkehrssimulation

Schiffe:
 Lotus (Schiff, 1826), britisches Segelschiff, bekannt als Sträflingstransporter nach Tasmanien
 Lotus (Schiff, 1898), französischer Passagierdampfer
 Lotus (Schiff, 1909), US-amerikanisches Fahrgastschiff
 Lotus (Schiff, 1918), US-amerikanischer Gaffelschoner
 Lotus (Schiff, 1988), in Malta registriertes 42809-BRT-Containerschiff
 Lotus (Schiff, 2004), in Dänemark registrierter 2956-BRT-Tanker
 HMS Lotus (K93), britische Korvette der Flower-Klasse im Zweiten Weltkrieg
 HMS Lotus (K130), britische Korvette der Flower-Klasse im Zweiten Weltkrieg
 Petersburg (Schiff), zuletzt Lotus, eine im Jahr 1986 fertiggestellte Eisenbahnfähre

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lotus (Idaho)
 Lotus (Illinois)
 Lotus (Indiana)
 Lotus (Kalifornien)
 Lotus (Kentucky)
 Lotus (Louisiana)

Lotus ist der Künstlername von:
 Black Lotus, deutsche Techno-DJ und Musikproduzentin
 Lil Lotus (* 1994), US-amerikanischer Musiker und Rapper

Siehe auch:
 Lotos
 Lotus-Entscheidung
 Lotuseffekt
 Lotusland
 Lotustempel
 The Black Lotus
 Loch Lotus